Красный Ключ — название населённых пунктов в России:

 Красный Ключ — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Красный Ключ — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Красный Ключ — село в Нуримановском районе Башкортостана.
 Красный Ключ — деревня в Балахтинском районе Красноярского края.
 Красный Ключ — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Красный Ключ — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Красный Ключ — посёлок в Шигонском районе Самарской области.
 Красный Ключ — хутор в Благодарненском районе Ставропольского края.
 Красный Ключ — посёлок в Нижнекамском районе Татарстана.
 Красный Ключ — деревня в Бейском районе Хакасии.
 Красный Ключ — посёлок в Шемуршинском районе Чувашии.

См. также 
 Красный Ключ — карстовый источник в Башкортостане, природный памятник, включённый в число особо охраняемых природных территорий.